Инин — многозначное слово.

 Инин (伊宁) — город в северо-западном Китае, в российской картографии Кульджа.

Персоналии 
 Инин, Андрей Евгеньевич (род. 1990) — российский пауэрлифтер. 
 Инин, Аркадий Яковлевич (род. 1938) — советский и российский писатель, драматург и сценарист, актёр, публицист, педагог, профессор.
 Ишань Инин (一寧) — буддийский монах и дипломат из Китая, живший при японском дворе в XIII—XIV веках.